Solanaceae